Ana de Ysenburg y Büdingen (10 de febrero de 1886, Büdingen-8 de febrero de 1980, Detmold) fue la menor de los hijos del príncipe Bruno de Ysenburg y Büdingen y de su esposa, la condesa Berta de Castell-Rüdenhausen. A través de su segundo matrimonio con el príncipe Leopoldo IV de Lippe, Ana fue la princesa titular de Lippe.

Matrimonio e hijos 
Ana contrajo matrimonio por primera vez con el conde Ernesto de Lippe-Weissenfeld, sexto y menor de los hijo del conde Francisco de Lippe-Weissenfeld y su esposa la baronesa María de Beschwitz, el 21 de noviembre de 1911 en el Palacio de Büdingen en Büdingen. Ana y Ernesto tuvieron una hija antes de que Ernesto muriera en Gołdap en el Frente Oriental durante la I Guerra Mundial el 11 de septiembre de 1914:

 Leonor de Lippe-Weissenfeld (11 de agosto de 1913, Dresde-19 de octubre de 1964, La Haya), casada con el conde de Rechteren-Limpurg (1910-1972) el 19 de mayo de 1935 en Detmold, divorciados en 1944.

Ana contrajo matrimonio por segunda vez con el príncipe Leopoldo IV de Lippe, segundo vástago del conde Ernesto de Lippe-Biesterfeld y su esposa la condesa Carolina de Wartensleben, el 26 de abril de 1922 en Büdingen, este también era el segundo matrimonio para Leopoldo. Ana y Leopoldo tuvieron un hijo:

 Arminio de Lippe (18 de agosto de 1924, Detmold-20 de agosto de 2015)

Debido a que su segundo marido había desheredado a sus hijos de su primer matrimonio por sus simpatías al régimen nazi, su único hijo con Ana, Arminio, se convirtió en el heredero y posterior sucesor a la jefatura de la casa de Lippe.

Títulos y estilos 
 10 de febrero de 1886 - 21 de noviembre de 1911: Su Alteza Serenísima Princesa Ana, Princesa de Ysenburg y Büdingen
 21 de noviembre de 1911 - 11 de septiembre de 1914: Su Alteza Serenísima Princesa Ana, Condesa de Lippe-Weissenfeld, Princesa de Ysenburg y Büdingen
 11 de septiembre de 1914 - 28 de febrero de 1916: Su Alteza Serenísima Princesa Ana, Condesa Viuda de Lippe-Weissenfeld, Princesa de Ysenburg y Büdingen
 28 de febrero de 1916 - 26 de abril de 1922: Su Alteza Serenísima Princesa Ana, Princesa Viuda de Lippe-Weissenfeld, Princesa de Ysenburg y Büdingen
 26 de abril de 1922 - 30 de diciembre de 1949: Su Alteza Serenísima Princesa Ana, La Princesa de Lippe, Princesa Viuda de Lippe-Weissenfeld, Princesa de Ysenburg y Büdingen
 30 de diciembre de 1949 - 8 de febrero de 1980: Su Alteza Serenísima Princesa Ana, La Princesa Viuda de Lippe, Princesa Viuda de Lippe-Weissenfeld, Princesa de Ysenburg y Büdingen

Ancestros

Referencias 

Casa de Isenburg
Princesas de Alemania
Princesas consortes de Lippe